

Geografisch 
:

Locaties
De stad Kortrijk
Het arrondissement Kortrijk
De kantons Kortrijk 1 en Kortrijk 2

De gemeente Kortrijk-Dutsel in Holsbeek en het dorp Kortrijk

Vervoer
Het Station Kortrijk
De Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem

:
De buurtschap Kortrijk in Breukelen

Historisch
Het Verdrag van Kortrijk dat de staatsgrens bepaalde tussen het huidige België en Frankrijk

Sport 
KV Kortrijk, een Belgische voetbalclub met stamnummer 19 die speelt in de hoogste nationale afdeling.
KZ Kortrijk, een Belgische waterpolo- en zwemvereniging die speelt in de hoogste nationale afdeling.

Geologie
De Formatie van Kortrijk, een geologische formatie in de Belgische ondergrond